Терпу́г — різновид напилка;
 Терпу́г — шевське знаряддя для згладжування кінців цвяхів у середині взуття;
 Терпу́г — назва кількох видів риб родини Терпугові:
 Терпуг плямистий;
 Терпуг смугастий;
 Терпуг плямистий

Див. також 
 Терпугов Микола Васильович (1878—1955) — російський і радянський науковець

Примітки